Пои:

 Пои — вид жонглирования шариками на веревках, которые держат в руках и крутят в различных направлениях.
 Пои (Гавайи) — гавайское название полинезийского традиционного блюда.
 Пои (собака) — вымершая собака Полинезийских островов.
 Пои (Самоа) — кремовый десерт из размятых спелых бананов с кокосовыми сливками.

См. также 
 Пой (значения)